«Когда пируют львы» () — дебютный роман южноафриканского писателя Уилбура Смита и первый о семье Кортни — братьях Шоне и Гаррике и их потомках, чьи приключения раскрываются на протяжении 8 книг.

Позднее У. Смит написал ещё 5 книг, в которых рассказывается о предках и боковых родственниках главных героев, доведя таким образом серию про семью Кортни до 13 романов.

Содержание 
Южная Африка, 1876-1896 гг. Шон и Гаррик Кортни братья-близнецы, но являются полными противоположностями внешне и по характеру. В детстве Гаррик лишился ноги из-за Шона, а в юности оба полюбили девушку Энн. Но началась война с зулусами, в ходе которой погибают отец братьев и Шон. Гаррик женится на Энн, зная что она беременна от Шона, но Шон с помощью верного зулуса Мбежане выживает и благополучно возвращается домой. Из-за интриги Энн братья становятся врагами и Шон уходит из семьи в добровольное изгнание вместе с Мбежане.

Шон знакомится с Даффом, вместе они начинают золотодобывающий бизнес в Йоханнесбурге и становятся богачами, но в результате аферы теряют всё своё состояние. Путешествуя по пустыне в поисках слоновой кости Дафф погибает от укуса бешеного шакала, но в конце концов Шон встречает семью буров и женится на Катрине Леруа. У них рождается сын Дирк, но счастье снова покидает Шона. Черная лихорадка и выкидыш отразились на здоровье Катрины и, ошибочно полагая, что Шон ей изменил, она совершает самоубийство.

Ссылки 

 Страница романа на сайте Лаборатория фантастики

Романы 1964 года
Приключенческие романы на английском языке
Романы о колониальной Африке
Исторические романы о XIX веке
Литературные произведения ЮАР